Соревнования по сквошу проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1998 года. Разыгрываются пять комплектов наград: у мужчин и женщин по отдельности — одиночный разряд и командные соревнования; также проводится турнир смешанных пар (мужчина и женщина; смешанный парный разряд, микст).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Одиночный разряд

Команда

Женщины

Одиночный разряд

Команда

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Всемирная федерация сквоша (World Squash Federation, WSF)
 Азиатская федерация сквоша (Asian Squash Federation)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры